Kennebec (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota.
 Kennebec (rivier), een rivier in de Verenigde Staten.
 Kennebec County, een county in de Amerikaanse staat Maine.